Okręty US Navy o nazwie USS  "Vigor":
 Pierwszy USS "Vigor" (AMc-110) był trałowcem, którego stępkę położono 6 sierpnia 1941.
 Drugi USS "Vigor" (AM-473) był trałowcem, którego stępkę położono 16 czerwca 1952.

Vigor